Edla steht für:
 Edla (Gemeinde Amstetten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Edla (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Edla (Gemeinde Ferschnitz), Ortsteil von Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Edla (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft von Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Edla (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Marktgemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Edla (Gemeinde Thörl), Gemeindeteil bei Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Edla (Gemeinde Sankt Peter), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Edla (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

 Edla (Slawin) (um 980-um 1010), schwedische Königin

EDLA steht für:
 Flugplatz Arnsberg-Menden (ICAO-Code) in Nordrhein-Westfalen

EDLA